The Corridor (1968), een Zweedse dramafilm uit 1968, origineel getiteld Korridoren.
 The Corridor (2010), een Canadese horrorfilm uit 2010 onder regie van Evan Kelly.
 The Corridor (2013), een Iraanse dramafilm uit 2013, origineel getiteld Dehliz.